La cursa del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 2007 es disputà al Circuit de Catalunya (Montmeló) el 13 de maig del 2007.

Qualificacions del dissabte

Resultats de la cursa 

Espanya
2007
Competicions esportives del 2007 a Catalunya